Les Masters de snooker 2003 ont lieu du 2 au  au Wembley conference center de Londres en Angleterre.

Déroulement 
Le Gallois Mark Williams bat l'Écossais Stephen Hendry en finale sur le score de 10 frames à 4, remportant ainsi, à cinq ans d'intervalle, ses deuxièmes Masters.

Dotation 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 

Meilleur break :  £

Matchs d'invitation

Tableau final

Finale

Centuries 

 144, 134, 107, 106, 102, 101, 101 Stephen Hendry
 138, 104 Paul Hunter
 122 Quinten Hann
 121, 115, 103, 102, 100 Mark Williams
 117, 101 John Higgins
 112, 105 Ronnie O'Sullivan
 111 Jimmy White
 107, 104 Mark Davis
 104 Steve Davis
 104 Matthew Stevens
 100 Ken Doherty

Référence

Article connexe 
 Masters de snooker

Sport en Angleterre en 2003
Snooker en 2003
Sport en février 2003
2003